National Broadcasting Company, een Amerikaans televisie- en radionetwerk
 Nagasaki Broadcasting Company in Japan
 Nederlandse Bibliotheekcentrale
 Nederlandse Basisclassificatie, een classificatiesysteem van de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken
 Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
 Nederlands Bakkerij Centrum, kwaliteits- en informatiecentrum voor de bakkerijbranche
 Nederlandse Boekenclub
 Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, de Nederlandse afdeling van de International Correspondence Chess Federation
 Nederlandsche Briard Club, de oudste, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, erkende rasvereniging voor de briard
 Nederlands Biotechnologie Congres, een tweejaarlijks congres georganiseerd door de Nederlandse Biotechnologische Vereniging
 het letterwoord voor nucleair, biologisch en chemisch ter aanduiding van:
 nucleaire wapens
 biologische wapens en
 chemische wapens
 Zie ook: Massavernietigingswapen